Baarle — cidade nos Países Baixos
 Baarle-Hertog — município flamengo da província de Antuérpia
 Baarle-Nassau — município de Brabante do Norte (Países Baixos)

Desambiguações de topônimos